Лос Кочитос има више значења:

 Лос Кочитос, Лос Кочитос УНИСОН (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Кочитос (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику